Michiko Evwana (nascida em 8 de dezembro de 1974), mais conhecida por seu nome artístico Minmi ( em japonês :ミンミ) , é uma musicista japonesa de hip-hop e reggae ,  além de cantora, compositora e produtora musical . Ela é a primeira artista soca do Japão. 

Desde 2007, ela é casada com Wakadanna (若旦那) , membro do grupo japonês de reggae Shōnan no Kaze . 

Ela começou a tocar música reggae em clubes japoneses em 1996.  Seu single de estreia em 2002, "The Perfect Vision", vendeu mais de 500.000 cópias.